БПК — аббревиатура:
 Банковская платёжная карта
 Батальонная пушка Курчевского (см. Курчевский, Леонид Васильевич)
 Биологическое потребление кислорода
 Большой противолодочный корабль
 Буксир паровой колёсный — тип российских и советских речных судов с 1850-х по 1950-е годы.